David Meckler (né le  à Highland Park, dans l'État de l'Illinois aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2002-2003 || Freeze de Chicago || NAHL ||56 ||7 ||15 ||22 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Black Hawks de Waterloo || USHL ||56 ||9 ||8 ||17 ||43 ||10 ||3 ||1 ||4 ||4  
|-
|2004-2005 || Black Hawks de Waterloo || USHL ||60 ||30 ||15 ||45 ||32 ||5 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
|2005-2006 || Bulldogs de Yale || NCAA ||31 ||7 ||3 ||10 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Knights de London || LHO ||67 ||38 ||35 ||73 ||53 ||16 ||15 ||7 ||22 ||20
|-
|2007-2008 || Monarchs de Manchester || LAH ||76 ||23 ||13 ||36 ||24 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-  
|2008-2009 || Monarchs de Manchester || LAH ||74 ||14 ||15 ||29 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Monarchs de Manchester || LAH ||73 ||11 ||9 ||20 ||22 ||14 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2010-2011 || Monarchs de Manchester || LAH ||75 ||16 ||17 ||33 ||28 || 7|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH ||44 ||10 ||7 ||17 ||13 || 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013 || Monarchs de Manchester || LAH || 39|| 3|| 6|| 9|| 8|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2012-2013|| EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 44|| 14|| 23|| 37|| 16|| 14|| 6|| 8|| 14|| 2
|-
| 2014-2015 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 13|| 2|| 3|| 5|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || EHC Munich || DEL || 30 || 11 || 13 || 24 || 4 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0

Notes et références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Highland Park (Illinois)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Black Hawks de Waterloo
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Yale
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Knights de London
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EHC Munich